Costa Oriental steht für:

 Costa Oriental (Kantabrien), Comarca in der Autonomen Gemeinschaft Kantabrien, Spanien
 Costa Oriental del Lago de Maracaibo, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Zulia, Venezuela
 Costa Oriental de Asturias, Küstenabschnitt in der Autonomen Gemeinschaft Asturien, Spanien